Mrkalji est un toponyme qui peut désigner plusieurs village en Bosnie-Herzégovine :
 Mrkalji, un village situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mrkalji, un village situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mrkalji, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.